Archaïsch Spaans voor bandiet, outlaw, struikrover (letterlijk is een desperado een "wanhopige")
Een aantal films, waaronder:
Keoma (1976) van Enzo G. Castellari met Franco Nero
Desperado (1987), tv-film van Virgil W. Vogel met Alex McArthur
Desperado (1995) van Robert Rodriguez met Antonio Banderas
 Desperado (achtbaan), een achtbaan
Desperado (album), album van de Eagles
Desperado (countryband), Nederlandse countryband
Desperado (lied), lied van de Eagles
Desperado (metalband), hardrockband uit de jaren 80 van de 20ste eeuw
Desperado (motorfiets), een merk van een motor(fiets)
Desperado (theaterstuk), Nederlandse theaterstuk uit 2013
 Desperado (schaken), een schaakterm

Zie ook
Desperados, een bier met toegevoegd tequila-aroma